

Geografia
 Bitton – villaggio e parrocchia civile dell'Inghilterra

Persone
 Amit Bitton – calciatore israeliano
 Ben Bitton – calciatore israeliano
 Nir Bitton – calciatore israeliano